Estelí – miasto w Nikaragui
 Estelí – departament Nikaragui